Каррио́н-де-лос-Ко́ндес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 63,37 км². Население — 2279 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Покровителями города считаются святой Сойло и святая Мария де Белен.

История 
Каррион-де-лос-Кондес был отбит у мавров в ходе Реконкисты Алонсо Карреньо между 791 и 842 годом. После этого дон Карреньо взял себе имя Каррион.

В средневековом эпосе «Песнь о моём Сиде» Каррион-де-лос-Кондес упоминается как дом двух инфантов — трусливых и злобных зятьёв испанского национального героя Сида Кампеадора.

В 1072 году в одной из церквей города укрывался король Альфонсо VI Храбрый, проиграв битву при Голпехере.

Население

Известные уроженцы 
 Тоб, Сем — испанский поэт XIV века.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Info Carrion
 
 
 

Города Саморы
Города Леона
Города Паленсии
Города Вальядолида
Муниципалитеты Паленсии